Mont-Saint-Jean puede referirse a: 

 Mont-Saint-Jean, comuna francesa situada en Aisne.
 Mont-Saint-Jean, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Mont-Saint-Jean, comuna francesa situada en Sarthe.